XXXX steht für:
 Kennzeichnung der Armee, siehe Militärische Symbole #Erweiterungsfelder
 Castlemaine XXXX, australische Biersorte
 XXXX, Album von You Say Party (2009)
 Karyotyp 48, XXXX (auch 4-X-Syndrom), siehe Poly-X-Syndrom
 römisches Zahlzeichen für Vierzig

Siehe auch:
 XL
 4X
 X30

Abkürzung